Новости русской литературы:
 «Новости русской литературы» — ежемесячный журнал, издававшийся в Москве как приложение к «Московским ведомостям» (1802—1805).
 «Новости русской литературы», или «Прибавления к Русскому инвалиду» — периодическое издание в Санкт-Петербурге (1822—1826).